Волоща́к — українське прізвище. Походить від слова «волох», яким українці називали румунів.

Персоналії 
 Андрій Волощак (*1890 — 1973) — український поет
 Остап Волощак (*1835 — 1918) — український біолог

Українські прізвища